El término tororoi flaustista puede referirse a:

 tororoí flautista, el nombre común de la especie de ave Myrmothera simplex de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología,

o

 tororoi flautista, el nombre común de la especie de ave Grallaria rufula en Colombia.